Pollaccia är ett släkte av svampar. Pollaccia ingår i familjen Venturiaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pollaccia